

Населённые пункты 
Ленинск — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ленинск — посёлок в Брагинском районе Гомельской области.
 Ленинск — деревня в Пуховичском районе Минской области.

Казахстан 
 Ленинск — село в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области.
 Ленинск — прежнее название города Байконур.

Россия 
 Ленинск — город в Волгоградской области, административный центр Ленинского района.
 Ленинск — станционный посёлок в Еврейской автономной области.
 Ленинск — деревня в Оконешниковском районе Омской области.
 Ленинск — село в Кудымкарском районе Пермского края.
 Ленинск — посёлок в Миасском городском округе Челябинской области.
 Ленинск — прежнее название села Ульдючины в Приютненском районе Калмыкии.
 Ленинск — название города Талдома в Московской области с 1918 по 1929 год.

Туркменистан 
 Ленинск — название города Туркменабад с 1924 по 1927 год.
 Ленинск — прежнее название города Акдепе.

Узбекистан 
 Ленинск — название города Асака в Узбекистане с 1937 по 1991 год.
 Ленинск — прежнее название села Шамбулак в Пастдаргомском районе Самаркандской области.

Другие значения

См. также 

Ленинск-Омский
Ленинск-Кузнецкий
Старый Ленинск

Населённые пункты, названные в честь Владимира Ленина